Wild Child. Zbuntowana księżniczka
 Wild Child (singel Enyi)
 Wild Child (singel Moumoon)